cewka indukcyjna;
 induktor – typ prądnicy;
 induktor transformatorowy;
 induktor – dawna nazwa inicjatora reakcji;
 induktor – organizator zarodka.